Viborg Kommune ist eine dänische Kommune in Jütland. Sie entstand am 1. Januar 2007 im Zuge der Kommunalreform durch Vereinigung der „alten“ Viborg Kommune mit den bisherigen Kommunen Bjerringbro, Fjends, Karup, Møldrup und Tjele sowie des Schuldistrikts Hvam der bisherigen Kommune Aalestrup, alle im Viborg Amt.

Viborg Kommune besitzt eine Gesamtbevölkerung von  Einwohnern (Stand ) und eine Fläche von  km². Sie ist Teil der Region Midtjylland. Der Sitz der Verwaltung liegt in Viborg.

Bei der Ortschaft Foulum betreibt die Universität Aarhus das landwirtschaftliche Forschungszentrum AU Foulum.

In der Region wurde der Asmildstein aufgefunden.

Kirchspielsgemeinden und Ortschaften in der Kommune 
Auf dem Gemeindegebiet liegen die folgenden Kirchspielsgemeinden (dän.: Sogn) und Ortschaften mit über 200 Einwohnern  (byområder (dt.: „Stadtgebiete“) nach Definition der Statistikbehörde); Einwohnerzahl am , bei einer eingetragenen Einwohnerzahl von Null hatte der Ort in der Vergangenheit mehr als 200 Einwohner:

Weblinks 

 Offizielle Website der Viborg Kommune (dänisch)
 Krak Karte – Gemeinden suchen (interaktive Karte)

Partnerstädte 
Die Viborg Kommune unterhält folgende Städtepartnerschaften:
 : Porvoo
 : Dalvík
 : Marijampolė
 : Hamar
 : Lund
 : Lüneburg
 : Kecskemét

Einzelnachweise